Zarečnyj může být:

 Zarečnyj (Penzenská oblast) – město v Penzenské oblasti v Ruské federaci
 Zarečnyj (Sverdlovská oblast) – město ve Sverdlovské oblasti v Ruské federaci

Externí odkazy